Ти́на:

 Тина — скопление живущих в воде растений, в основном водорослей.
 Тина (рассказ) — рассказ Антона Павловича Чехова (1886).
 Тина (имя) — женское имя.
 Тина (язык) (самбали, самбал) — один из самбальских языков.
 (1222) Тина — астероид главного пояса.

Топонимы
 Тина (Ирландия) — деревня в Ирландии.
 Тина (Япония) — посёлок в Японии.
 Тина (приток Бичи) — река в России.

Персоналии
 Тина (певица) (урождённая — Христина Кузнецова; род. 1982) — российская певица, композитор, аранжировщик.
 Тина Кароль (урождённая — Татьяна Либерман; род. 1985) — украинская певица, актриса, телеведущая.
 Тина, Брэндон (урождённая — Тина Рене Брэндон; 1972—1993) — американский транссексуал.
 Тина, Саманта (урождённая — Тина Полякова; род. 1989) — латвийская эстрадная певица.
 Канделаки, Тина (урождённая — Тинатин Гивиевна Канделаки; род. 1975) — российская журналистка.